Abell může být:

příjmení
 George Ogden Abell (1927–1983) – americký astronom
 Kjeld Abell (1901–1961) – dánský dramatik

 ostatní
 Abellův katalog – katalog 4073 skupin a kup galaxií
 Abell 2029 – velká kupa galaxií

Související články
 Abel (rozcestník)

Rozcestníky - příjmení